Лесяк () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лесяк, Анджей (род. 1966) — польский футболист и тренер.
 Лесяк, Евгений Викторович (1929—2017) — советский и украинский тренер по гребле на байдарках и каноэ. См. также 
 Лесоки (лесяки) — субэтническая группа кашубов, населяющая северную часть территории Кашубии